Theodotus (; "god gegeven", vrijer "geschenk van god") is de naam van:
Theodotus van Aetolië (3e eeuw v.Chr.)
Theodotus Hemiolius (3e eeuw v.Chr.)
Theodotus van Chios (1e eeuw v.Chr.), retorische leraar van Ptolemaeus XIII Theos Philopator
Theodotus van Byzantium (2e eeuw n.Chr.)
Theodotus (gnosticus)  (2e eeuw n.Chr.)
Theodotus van Rome (3e eeuw n.Chr.)
Theodotus van Ancyra (martelaar) (4e eeuw n.Chr.)
Theodotus (praefectus urbi), Praefectus urbi van Constantinopel
Theodotus van Antiochië
Theodotus van Ancyra (bisschop) (5e eeuw n.Chr.)